Patijn (schoeisel)
Patijn, van Notten & Co, voormalige Nederlandse bank 
Wytze Patijn (1948), Nederlands architect

Nederlandse familie Patijn (geslacht):
Connie Patijn (1908-2007), ambtenaar en politicus en enkele zonen:
Jack Patijn (1939), politicus
Michiel Patijn (1942), ambtenaar en politicus
Schelto Patijn (1936-2007), ambtenaar en politicus
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn (1873-1961), ambtenaar, politicus en gezant
Jacob Gerard Patijn (1836-1911), ambtenaar, officier van justitie en politicus
Jacob Hubert Patijn (1904-1982), ambtenaar
Rudolf Patijn (1863-1956), advocaat, ambtenaar en politicus
Rudolf Patijn jr. (1909-1993), geoloog